Український Треш-метал гурт, заснований Сергієм Бондарем (Metal Priest) у 2014 році після того, як він пішов з гурту Violent Omen.

Історія

2014–2015 
Все почалося у 2014-му році, коли через особисті розбіжності з іншими учасниками Metal Priest покинув свій гурт Violent Omen. Після цього цього він переїжджає до міста Суми, де його познайомили зі складом місцевого гурту Magma. Сергій запропонував гітаристу Ігорю та ударнику Івану Cеменчуку долучитися до новоствореного гурту. Ігор у  рядах Bestial Invasion довго не протримався, він був проти жіночого вокала, який був відмінностю гурту. Його заміняє Євген "Maestro" Васил'єв. Гурт випускає у 2014-му році дебютний сингл "Silent Wonders". Склад гурту на той момент такий: Metal Priest – бас-гітара; Іван Семенчук – ударні; Євген "Maestro" – гітара; Анастасія Дорошенко ("Unknown Nastya"). Cингл був спродюсований Доном Доті (Dark angel). На короткий час в якості другого гітариста доєднався Дмитро Чугай. Таким складом у гурта виходять ще один сингл – "Praise of Mind" та спліт з Cryptic Shift.

Act of Retribution та Trilogy: Prisoners of Miserable Fate 
Перший повноформатний альбом "Act of Retribution"  був виданий 16-го 2015-го року українським лейблом Shellfire Attack на CD тиражем 500 копій. Його виходу передував сингл "Desires and Circumstances (MCCCVII)" з новим вокалістом Вахтангом Задієвим. Запис альбому переслідовало досить багато проблем і стрес у музикантів. Після запису ударних вся рекорд-сесія була випадково видалена. Під час запису пісні Numenor Євген "Маестро" розбив свою гітару, невитримавши навантаження. Через це Metal Priest попросив гітариста гурту Flying дописати цей трек. 

На альбомі Act of Retribution гостьові партії виконали учасники гуртів Raven, Poltergeist, Destruction, Anacrusis, Watchtower. Міксував його Владислав "Munruthel" Редькін (eкс-Nokturnal Mortum, екс-Lucifugum). 

Після запису альбому Сергій повертається у рідний Житомир, а пізніше переїздить у Німеччину. Хоч у нього не було особливого бажання продовжувати, але Maestro наполег на написанні нового матеріалу. Разом вони підготували Contra Omnes, хоч гітарист і покинув гурт перед записом. 

На міні-альбомі його замінив Олександр Клапцов з Grace Disgraced. EP "Trilogy: Prisoners of Miserable Fate" було випущено 15-го жовтня 2016-го року лейблом Shellfire Attack на CD. Він включив у себе 4 пісні, 3 з яких увійдуть у наступний повноформатний реліз і 1 інструментальна, написана за мотивами "Володар перснів" Толкіна.

Contra Omnes 
Другий повноформатний альбом "Contra Omnes" був випущений лейблом Shellfire Attack 11-го Жовтня 2017-го року у форматі діджипак-CD, тираж якого склав 500 копій. У музичному плані цей альбом став найбільш експерементальним з усієї дискографії гурту. На ньому відчувається вплив різних жанрів, від фанку до блек-металу. Цей альбом також став першим для другого гітариста гурту – Дениса Шварца та останнім для Івана Семенчука. Як і дебют, Contra Omnes також був зміксований Владиславом Редькіним.

Monomania 
2-го травня 2018-го року виходить сингл "Memories. The Аrchitect of the Universe", склад запису на якому притерпів змін. Партії ударних на ньому записав Юхим Бурак, а гітарист Олександр Клапцов у записі участі не приймав. 

Третій повноформатний альбом "Monomania" побачив світ 22-го листопада 2019-го року. Він був виданий силами лейблу Nocturnus Records тиражем в 500 копій на CD. Назву альбом отримав з твору Едгара Аллана По "Береніка". Цей альбом був записаний таким складом: Metal Priest – бас-гітара; Вахтанг Задієв – вокал; Андрій Іщенко – ударні; Олександр Клапцов – ритм-гітара; Денис Шварц – соло-гітара.

Divine Comedy: Inferno 
Четвертий повноформатний альбом "Divine Comedy: Inferno" 14-го листопада 2021-го року. Він був випущений лейблом Nocturnus Records у форматі діджибук-CD тиражем в 500 копій. Альбом став повністю концептуальним з "Божественної комедії" Данте. Складається він з 9 пісень, назви та тексти яких відповідають 9 кругам пекла з твору Данте Аліг'єрі. 

Склад запису з минулого альбому не змінився, а гостьові партії виконали учасники таких гуртів: Poltergeist, Raven, Destruction і т.д.

Альбому передували 2 сингли "Gluttony" і "Lust".

2021-теперішній час 
У грудні 2021-го року альбоми "Act of Retribution", "Contra Omnes" та "Monomania" перевидаються нідерландським лейблом Metal Warrior Records на CD з бонусними піснями.

Гурт підписує контракт з Metal Warrior Records.

20-го листопада 2022-го року виходить сингл La Mappa dell​’​Inferno, який продовжує тематику Божественної комедії.

На 2023 рік заплановані вихід нового альбому та перевидання минулих на платівках.

Дискографія

Альбоми: 
 Act Of Retribution (2015)
 Contra Omnes (2017)
 Monimania (2019)
 Divine Comedy: Inferno (2021)

Cингли та EP: 

Silent Wonders (Сингл, 2014)
Praise of Mind (Сингл, 2015)
Desires and Circumstances (MCCCVII) (Сингл, 2015)
I Don't Wanna Be Me (Сингл, 2016)
J.R.R. Tolkien: Lord of Middle-Earth (Сингл, 2016)
Caligula: Salacious Age (Сингл, 2016)
Trilogy: Prisoners of Miserable Fate (EP, 2016)
Thrash Attack (Сингл, 2016)
Camera Obscura (Caravaggio Specular Vision) (Сингл, 2017)
Memories. The Аrchitect of the Universe (Сингл, 2018)
Gluttony (Сингл, 2021)
Lust (Сингл, 2021)
La Mappa dell​’​Inferno (Сингл, 2022)

Музичний стиль 
У музичному плані, гурт є доволі унікальним.

Їх стиль характеризується як технічний треш-метал (більш технічний та прогресивний піджанр треш-металу). Головну роль у піснях гурту часто відіграє бас-гітара, в партіях якої відчувається вплив фанку, ф'южну та джазу. Metal Priest (басист та лідер гурту) відзначає найбільший вплив на себе таких музикантів, як Стів Гарріс (Iron Maiden) та Джон Галлагер (Raven).

На початку, особливостю гурту також був екстримальний жіночий вокал, але пізніше його замінив професійний чоловічий вокал (з 2015-го року Вахтанг Задієв – постійний вокаліст Bestial Invasion).

У партіях гітар наявна велика доля неокласики.

Найбільший вплив на  гурт справили такі колективи: Atheist, Coroner, Mekong Delta, Watchtower, Destruction, Holy Moses, Poltergeist, Anacrusis, Raven.